Out of the Blue (englisch „aus heiterem Himmel“) steht für:

 Out of the Blue (Album), Studioalbum (1977) von The Electric Light Orchestra
 Out of the Blue (Band), US-amerikanische Jazzband
 Out of the Blue (Studio), Tonstudio in Manchester
 Out of the Blue (1980), kanadischer Spielfilm
 Out of the Blue – 22 Stunden Angst, neuseeländischer Spielfilm (2006)
 Out of the Blue (Fernsehserie), australische Fernsehserie (2008–2009)